Gaia (mitologia) — deusa grega da Terra
 Glassdrive Q8 Anicolor – ou Gaia Clube de Ciclismo; equipa profissional portuguesa

Ciência, filosofia e tecnologia
 Hipótese de Gaia — hipótese científica da Terra como ser vivo
 Gaia (filosofia) — conceito filosófico relativo à sobrevivência da vida na Terra
 Gaia: Alerta Final — livro de James Lovelock
 A Gaia Ciência — livro de Friedrich Nietzsche
 Gaia (sonda espacial) — telescópio espacial da Agência Espacial Europeia (ESA) de astrometria

Geografia
 Vila Nova de Gaia — município português
 Gaià — município da província de Barcelona, Catalunha, Espanha
 Gaia (Índia) — cidade e sede de administração do distrito de Gaya, Índia
 Gaia (distrito da Índia) — distrito do estado de Bihar, Índia

Música e entretenimento
 Gaia Gozzi — cantora pop ítalo-brasileira 
 Gaia Crusaders — jogo de luta de videogame
 Gaia Online — sítio web originalmente direcionado a anime

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música
Desambiguações de ciências